Зильт — власна назва.

Топоніми

Зильт — острів.
 Зильт (громада)